Вейсберг — фамилия.

Известные носители:
 Вейсберг, Владимир Григорьевич (1924—1985) — российский художник и теоретик искусства, сын Г. П. Вейсберга.
 Вейсберг, Григорий Петрович (1884—1942) — советский педагог и психолог.
 Вейсберг, Юлия Лазаревна (1880—1942) — российский композитор и музыковед.

См. также 
 Вайсберг